Галгоци — фамилия:

 Галгоци, Арпад (1928—2022) — венгерский переводчик русской литературы.
 Галгоци, Эржебет (1930—1989) — венгерская писательница и журналист.
 Галгоци, Янош (1891—1956) — деятель международного коммунистического движения.